

Chimica
Tashiro – indicatore chimico

Persone
Masashi Tashiro (1956) – cantante e comico giapponese
Miku Tashiro (1994) – judoka giapponese
Yūzō Tashiro (1982) – calciatore giapponese